Salvatore Accardo (* 1941)
Giovanni Angeleri (* 1971)
Beatrice Antonioni 
Sven Asmussen (Jazz) (1916–2017)
Willi Boskovsky (1909–1991)
Boris Belkin
Joshua Bell (* 1967)
Vera Beths                 
Fabio Biondi (* 1961)
Lola Bobesco (1923–2003)
Lilli Bohnke (1897–1928)
Riccardo Brengola (1917–2004)
Iona Brown (1941–2004)
Adolf Busch (1891–1952) 
Giuliano Carmignola
Sarah Chang (* 1980)
Stephanie Chase
Allison Cornell (Rock, Pop, Country)
Kyung Wha Chung (* 1948)
Luigi D'Ambrosio
Augustin Dumay (* 1949)
Mischa Elman (1891–1967)
Isabelle Faust (* 1972)
Christian Ferras (1933–1982)
Julia Fischer (* 1983)
Carl Flesch (1873–1944)
Marco Fornaciari (* 1953) 
Zino Francescatti (1902–1991) 
Pamela Frank (* 1967)
Mayumi Fujikawa
David Garrett (* 1982)
Ivry Gitlis (1922–2020) 
Reinhard Goebel  (baročna glasba) (* 1952)
Eugene Gore (Jazz)
Stephane Grappelli (Jazz) (1908–1997)
Arthur Grumiaux (1921–1986) 
Franco Gulli (1926–2001)
Ida Haendel (1928–2020)
Hilary Hahn (* 1980)
Josef Hassid (1923–1950)
Jascha Heifetz (1901–1987)
Ulf Hoelscher (* 1942)
Bronislav Hubermann (1882–1947)
Monica Huggett  (baročna glasba)
Janine Jansen (* 1978)
Leila Josefowicz (* 1978)
Leonidas Kavakos (* 1967)
Nigel Kennedy (* 1956)
Isabelle van Keulen (* 1966)
Leonid Kogan (1924–1982)
Laurent Korcia (* 1965)
Herman Krebbers (1923–2018)
Fritz Kreisler (1875–1962)
Gidon Kremer (* 1948)
Jan Kubelík (1880–1940)
Sigiswald Kuijken (baročna glasba) (* 1944)
Georg Kulenpampff (1898–1948)
Rainer Kussmaul (* 1946)
Tasmin Little (* 1965)
Vanessa Mae (* 1978)
Andrew Manze (* 1965)
Alexander Markov 
Yehudi Menuhin (1916–1999)
Midori Goto (* 1971)
Stefan Milenkovich (* 1977)
Nathan Milstein (1903–1992)
Shlomo Mintz (* 1957)
Marco Misciagna
Viktoria Mullova (* 1959)
Anne-Sophie Mutter (* 1963)
Kiril Naumov 
Ginette Neveu (1919–1949)
Domenico Nordio (* 1971)
David Oistrach (1908–1974)
Igor Oistrach (* 1931)
Valery Oistrach (* 1961)
Elmar Oliveira (* 1950)
Theo Olof (1924–2012)
Cristina Palucci (* 1969) (baročna glasba)
Itzhak Perlman (* 1945)
Rachel Podger (baročna glasba)
Jean-Luc Ponty (* 1942)
Massimo Quarta  (* 1965)
Michael Rabin (1936–1972)
Ruggiero Ricci (1918–2012)
Andre Rieu (* 1949)
Guido Rimonda
Corrado Romano
Aaron Rosand (1927–2019)
Ferenc Santa Folk (* 1945)
Wolfgang Schneiderhan (1915–2002)
Jaap Schroeder (1925–2020)
Gil Shaham (* 1971)
Oscar Shumsky (1917–2000)
Dmitri Sitkovetsky (* 1954)
Nils-Erik Sparf (* 1952)
Simon Standage (baročna glasba) (* 1941)
Isaac Stern (1920–2001)
Shinichi Suzuki (1898–1998)
Jaroslav Sveceny
Henryk Szeryng (1918–1988)
Joseph Szigeti (1892–1973) 
Gerhard Taschner (1922–1976)
Jelle van Tongeren (Jazz) (* 1980)
Mauro Tortorelli
Viktor Tretyakov 
Uto Ughi (* 1946)
Sándor Végh (1912–1997)
Maxim Vengerov (* 1974)
Emmy Verhey (* 1949)
Jacques Thibaud (1880–1953) 
Pavel Vernikov
Elizabeth Wallfisch (baročna glasba) (* 1970) 
Helmut Zacharias (1920–2002)
Thomas Zehetmair (* 1961)
Frank Peter Zimmermann (* 1965)
Pinchas Zukerman (* 1948)
Jaap van Zweden baročna glasba (* 1960)

Violinisti